Road UA — гарнітура без засічок, розроблена Андрієм Константиновом для оформлення нових дорожніх знаків в Україні.

У 2020 році Агенти змін спільно з Укравтодором та ДерждорНДІ впровадили цей шрифт для проєкту нової української дорожньої навігації.

Одним з результатів з проєкту також стало створення посібника «Путівник по маршрутному орієнтуванню», в якому детально відображено як сам шрифт, так і правила використання шрифту.

Примітки 

Шрифти
Шрифти українських авторів
Безкоштовні шрифти